

Film
Live Wires – film del 1921 diretto da Edward Sedgwick
Live Wires – cortometraggio del 1922 diretto da Alf Goulding
Live Wires – cortometraggio del 1923 diretto da J.A. Howe
Live Wires – film del 1946 diretto da Phil Karlson

Musica 
 Live Wires – album degli Yellowjackets del 1992